Roibos puede referirse a:
 Roibos (España), lugar español de la parroquia y municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Roibos, uno de los nombres con el que es conocido la planta Aspalathus linearis, que es muy popular debido al uso que se hace de sus hojas en preparaciones para infusiones, también denominado té rojo sudafricano o Rooibos.